L'expression Oscars du cinéma 1966 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1966 et honorait des films sortis en 1965.

Pour les films sortis en 1966 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1967.